The Power Station Years: The Unreleased Recordings é uma compilação de várias canções cantadas por Jon Bon Jovi (até então conhecido pelo nome de nascimento dele, John Bongiovi), no estúdio The Power Station em Nova Iorque que trabalhava como zelador, no período de 1980 até 1983. As canções deste álbum foram gravadas antes da formação da banda Bon Jovi (sua banda se chamava Bongiovi, além de cantar ele tocava guitarra). Neste período, a música Runaway alcançou o 39th lugar nas paradas Billboard Hot dos EUA, ficando entre as 100 mais tocadas até o ano de 1984.

Faixas do Álbum
"Who Said It Would Last Forever" - 4:01
"Open Your Heart" - 3:46
"Stringin' a Line" - 3:46
"Don't Leave Me Tonight" - 4:53
"More Than We Bargained For" - 3:49
"For You" - 3:04
"Hollywood Dreams" - 3:16
"All Talk, No Action" - 3:29
"Don't Keep Me Wondering" - 2:57
"Head Over Heels" - 3:31
"No One Does It Like You" - 4:14
"What You Want" - 3:32
"Don't You Believe Him" - 3:13
"Talkin' in Your Sleep" - 4:20
"Bobby's Girl" - 1:39
"Gimme some lovin' Charlene" * - 2:29
"Don't do That to me Anymore" * - 3:47
"This Woman is Dangerous" * - 4:08
"Maybe Tomorrow" * - 3:32
"Runaway" * - 3:39

Página Oficial
Bon Jovi Oficial site

Álbuns de 2001
Álbuns de Jon Bon Jovi